Груба — піч, що служить для опалювання приміщення.

Персоналії 
 Олена Груба (Jelena Gruba) — королева Боснії з династії Котроманічі у 1395−1398 роках.
 Груба Григорій Іванович (*1954) — Народний депутат України.
 Груба Володимир Іванович (1930—2001) — український науковець, доктор технічних наук, заслужений працівник вищої школи України.

Див. також 
 Грубе (значення)
 Груба сила (фільм) («Brute Force») — американський фільм-нуар 1947 року.